Чумка — название двух вирусных заболеваний, вызываемых двумя разными, хотя и родственными вирусами.

 Чумка собак — поражает собак и некоторые другие виды, но не поражает кошек
 Чумка кошек (Панлейкопения) — поражает кошек